Dumitru (grec. Demetrios) este un nume de familie sau prenume masculin care se poate referi la:

 Sfântul Dimitrie, martir creștin
 Sfântul Dimitrie cel Nou (Basarabov), ocrotitorul Bucureștiului
 Demetrius I (Patriarh)
 Dmitri Donskoi, Mare Cneaz al Moscovei; 
 Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei
 Dimitri Mendeleev, chimist rus
 Dmitri Șostakovici, compozitor rus
 Alexe Dumitru, canoist român
 Gheorghe Dumitru, rugbyst român
 Gheorghe Dumitru, fost handbalist român
 Ion Dumitru (fotbalist), din Echipa națională de fotbal a României
 Dumitru Braghiș, politician moldovean, președinte al PDS
 Dumitru Brătianu, diplomat și om politic român
 Dumitru Caracostea, academician român, filolog, critic și istoric literar
 Dumitru Dediu, cosmonaut român
 Dumitru Mazilu, om politic și dizident român
 Dumitru Micu, (1929-2018), critic și istoric literar român
 Dumitru Oprea, economist român
 Dumitru Popescu, lider comunist și scriitor român
 Dumitru Prunariu, cosmonaut român
 Dumitru Roșca, academician român
 Dumitru Stăniloae, profesor universitar, dogmatist, scriitor și ziarist
 Dumitru Țepeneag, prozator român contemporan

Ziua onomastică 
 8 octombrie, 26 octombrie, 27 octombrie

Vezi și 

 Dumitra (dezambiguizare)
 Dumitru (nume de familie)
 Dumitreni (dezambiguizare)
 Dumitrești (dezambiguizare)
 Dumitrescu (nume de familie)

Prenume și nume de familie
 Dumitrache — caută „Dumitrache”
 Dumitrașcu — caută „Dumitrașcu”

Nume de familie
 Dumitraș — caută „Dumitraș”
 Dumitriu — caută „Dumitriu”
 Dumitrean — caută „Dumitrean”
 Dumitreasă — caută „Dumitreasă”
 Dumitreasa — caută „Dumitreasa”

Prenume
 Dmitri — caută „Dmitri”

Altele
 Dumitrița — caută „Dumitrița”
 Dumitrana — caută „Dumitrana”
 Râul Dumitrelul
 Listă de zile onomastice
</div>

Nume proprii
Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane
Prenume masculine